Юревич, Андрей:
 Юревич, Андрей Владимирович (род. 1957) — протоиерей Русской Православной церкви, проповедник и миссионер.
 Юревич, Андрей Владиславович (род. 1957) — доктор психологических наук, член-корреспондент РАН, заместитель директора Института психологии РАН.